Сора́н — многозначный термин:

 Соран (Soranus) — прозвище Аполлона;
 Соран — курдский эмират, который объявил независимость в 1816 году;
 Соран Эфесский (98 — ок. 138) — римский врач, по происхождению грек.
 Древнеримский когномен со значением «из Соры», известные носители:
 Квинт Валерий Соран (ок. 140—82 до н. э.) — учёный-энциклопедист и поэт;
 Луций (Валерий) Соран (I в. до н. э.) — муниципальный магистрат в Казилине в промежутке между 70 и 41 годами до н. э.;
 Квинт Марций Барея Соран (ум. после 43) — консул-суффект 34 года;
 Квинт Марций Барея Соран (ум. после 52) — консул-суффект 52 года, сын предыдущего.

См. также 
 СО РАН — сокращённое наименование Сибирского отделения Российской академии наук.

Примечания